Фрэнк Уилфред Джордан (6 октября 1881 — 12 января 1941) — британский физик. В 1918 году вместе с Уильямом Генри Экклзом изобрел триггер (флип-флоп), который затем стал основой электронной памяти компьютеров. О жизни Джордана известно немногое.

Биография 
Родился в Кентербери в Кенте в семье Эдварда Джеймса Джордана и Элизы Эдит Кинг. Учился в школе для мальчиков в родном городе. В 1899—1904 был студентом Королевского научного колледжа. Женился на Фанни Бентли Вуд, работавшей флористом. В 1912 году читал лекции по физике. В декабре 1916 был записан солдатом, в 1918 — «электриком», хотя не совсем ясно, что это означает. Скончался в Глостершире в возрасте 59 лет.

Публикации 
 F.W. Jordan (1907) "An instrument for measuring the strength of an intense horizontal confined magnetic field, " Proceedings of the Physical Society of London, vol. 21, pages 922—925.
 F. W. Jordan (1912) "An improved Joule radiometer and its applications, " Proceedings of the Physical Society of London, vol. 25, pages 66-73.
 F. W. Jordan (1913) "A new type of thermogalvanometer, " Proceedings of the Physical Society of London, vol. 26, pages 165—171.
 F. W. Jordan (1914) "Some novel laboratory experiments, " Proceedings of the Physical Society of London, vol. 27, pages 461—476.
 W H Eccles and F W Jordan (1918) "A small direct-current motor using thermionic tubes instead of sliding contacts, " Proceedings of the Physical Society of London, vol. 31, pages 151—153.
 W. H. Eccles and F. W. Jordan (19 September 1919) "A trigger relay utilizing three-electrode thermionic vacuum tubes, " The Electrician, vol. 83, page 298. Reprinted in: Radio Review, vol. 1, no. 3, pages 143—146 (December 1919).
 W. H. Eccles and F. W. Jordan (1919) "A method of using two triode valves in parallel for generating oscillations, " The Electrician, vol. 8, no. 3, page 299.
 W. H. Eccles and F. W. Jordan (1919) "Sustaining the vibration of a tuning fork by a triode valve, " The Electrician, vol. 8, no. 2, page 704.
 F. W. Jordan (1919) "A method of measuring the amplification of a radio-frequency amplifier, " Proceedings of the Physical Society of London, vol. 32, pages 105—115.
 W. H. Eccles and F. W. Jordan (1920) "A method of amplifying electrical variations of low frequency, " The Electrician, vol. 8, no. 5, page 176.

Патенты 
 Frank Wilfred Jordan, «Improvements relating to radiometers, thermogalvanometers, and the like» British patent number: GB 191226631 (filed: 1912; published: 20 November 1913).
 William Henry Eccles and Frank Wilfred Jordan, «Improved method of generating electric oscillations» British patent number: GB 149018 (filed: 20 March 1918; published: 12 August 1920).
 William Henry Eccles and Frank Wilfred Jordan, «Improvements in applications of thermionic valves to production of alternating currents and relaying» British patent number: GB 155854 (filed: 17 April 1918; published: 6 January 1921).
 William Henry Eccles and Frank Wilfred Jordan, «Improvements in ionic relays» British patent numbers: GB 148582 (filed: 21 June 1918; published: 5 August 1920) and GB 149702 (field 21 June 1918; published: 26 August 1920).

Примечания 

Физики Великобритании
Изобретатели Великобритании